La Pommeraye puede referirse a las siguientes comunas francesas:

 La Pommeraye, departamento de Calvados.
 La Pommeraye, departamento de Maine y Loira.
 La Pommeraie-sur-Sèvre, departamento de La Vandea.
 Clussais-la-Pommeraie, departamento de Deux-Sèvres.
 Morgny-la-Pommeraye, departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye, departamento de La Mancha.
 Saint-Sulpice-de-Pommeray, departamento de Loir y Cher.